Per RTMS si può intendere:
 RTMS, primo servizio di telefonia radiomobile in Italia
 rTMS (Repetitive transcranial magnetic stimulation), stimolazione magnetica transcranica ripetuta